«Асбах Уральт» () — торговый знак старейшего немецкого виноградного бренди, названного по имени владельца фирмы Хуго Асбаха (), который основал «экспортную компанию для немецкого коньяка» в 1892 году в городе Рюдесхайм-на-Рейне. Сегодня предприятие Асбах Уральт () принадлежит фирме «Унтерберг».

История 
Хуго Асбах был по профессии дистиллятором и некоторое время жил и работал во Франции, прежде чем он стал самостоятельным предпринимателем в Германии. Его целью было производить немецкий коньяк, равноценный французскому.

В возрасте 24-х лет возвращается в Германию и 11 мая 1892 года вместе со своим деверем Францем Болтендалем основывает фирму «Asbach und Co.» в Рюдесхайм-на-Рейне.

В 1905 году продавец вин Альберт Штурм вошёл в долю, выкупив часть предприятия; теперь название фирмы поменялось на «Großetablissement der Cognac-Industrie Asbach & Co».

Свой первый продукт Хуго Асбах выпускал на рынок под названием «Рюдесхаймский коньяк» ().

В 1907 Асбах ввёл понятие «Вайнбранд» () как немецкое наименование для коньяка, а также запатентовал товарный знак Асбах Уральт (). Сначала понятие «Вайнбранд» использовалось как дополнительное, так как было ещё неизвестно потребителям и произносилось так: «Weinbrand-Cognac» (Вайнбранд-Коньяк).

После Первой мировой войны Версальский договор специально запретил немецким производителям использование обозначения «Коньяк» для своей продукции, поэтому стало доступным только слово «Вайнбранд». А в 1923 запрет был введён в немецкий винный закон. Именно поэтому «Вайнбранд» стал в Германии общеупотребительным понятием.

В 1924 Асбах изобрёл новый продукт — шоколадные конфеты пралине с коньячной начинкой, которые предназначались прежде всего для женщин.

В 1936 году Хуго Асбах умирает. Его сыновья Герман и Рудольф, а также Франц Болтендаль приняли руководство над фирмой.

В 1937 году был придуман рекламный девиз «В Асбах-Уральт живёт дух вина» (), который используется и по сей день.

Во время Второй мировой войны в 1943 производство коньяка было остановлено и возобновлено лишь в 1950 году.

В 1980-е годы доходы фирмы снизились, а в 1991 семья продала предприятие британской фирме United Distillers, «дочери» концерна «Guinness».

В 1999 50 % акций фирмы Асбах Уральт завладели фирма Унтерберг и нидерландское предприятие Bols Royal, а в 2002 предприятие полностью перешло во владение фирмы Унтерберг.

В 2001 году только в Германии было продано 5,4 миллиона бутылок Асбах Уральт.

См. также 
 Коньяк
 Бренди

Ссылки 
 Официальная страница фирмы (нем.язык).

Бренди
Немецкие напитки